Kypséli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kypséli (ort i Grekland, Attika), Nomós Piraiós, 
 Kypséli (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Kypséli (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Imathías, 

Robotskapade Greklandförgreningar